La División Digital de Género se define como un conjunto de sesgos de género introducidos en los productos tecnológicos, en el sector de la tecnología y en la educación en materia de conocimientos digitales e informáticos.

Contexto 
Los sistemas educativos tratan de garantizar cada vez más una educación y formación equitativa, inclusiva y de alta calidad en competencias digitales. Aunque las competencias digitales abren caminos para un mayor aprendizaje y desarrollo de habilidades, a día de hoy las mujeres y las niñas todavía van un paso por detrás en materia de educación en competencias digitales. A nivel mundial, la división de género en competencias digitales está aumentando, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales de la última década para hacerle frente.

Brecha en competencias digitales 
A nivel mundial, las mujeres tienen menor probabilidad de saber cómo usar un teléfono inteligente, navegar por Internet, usar las redes sociales y conocer cómo salvaguardar la información en medios digitales (habilidades requeridas tanto en vida cotidiana como en el trabajo y que son relevantes para personas de todas las edades). Existe una brecha tanto en los niveles de competencia más bajos, como el uso de aplicaciones en un teléfono móvil, hasta en las habilidades más avanzadas, como la programación de software para llevar a cabo el análisis de grandes conjuntos de datos. 

En numerosos países, las mujeres tienen un 25% menos de probabilidades que los hombres de saber cómo aprovechar las TIC para fines básicos, como el uso de fórmulas aritméticas simples en una hoja de cálculo.  La UNESCO estima que los hombres tienen alrededor de cuatro veces más probabilidades que las mujeres de tener habilidades TIC avanzadas, como la capacidad de programar ordenadores.  En los países del G20, el 7% de las patentes de TIC son generadas por mujeres,  y el promedio mundial es del 2%.  Los encargados de las contrataciones en empresas tecnológicas de Silicon Valley estiman que el porcentaje de mujeres solicitantes para trabajos técnicos en inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos suele ser menos del 1% del total.  Para resaltar esta diferencia, en 2009 había 2.5 millones de mujeres con educación universitaria que trabajaban en STEM en comparación con 6.7 millones de hombres. El ratio laboral general en aquel momento era 49% mujeres y 51% hombres, lo que pone en evidencia la brecha. 

Si bien la división digital de género es evidente a lo largo de todas las regiones y niveles de ingresos, es más acusada para las mujeres mayores, menos educadas, pobres o que viven en áreas rurales y países en desarrollo, haciendo que las mujeres sean mucho menos propensas a graduarse en cualquier campo de STEM en comparación con sus contrapartes masculinos.  La brecha de habilidades digitales está íntimamente relacionada con los problemas de pobreza y acceso a la educación.

Causas fundamentales 
Las mujeres y las niñas pueden tener dificultades para acceder a las instalaciones públicas de TIC debido a trayectos inseguros, limitaciones a su libertad de movimiento o porque las instalaciones en sí mismas se consideran inadecuadas para las mujeres. 

Es posible que las mujeres no tengan la independencia financiera necesaria para comprar tecnología digital o pagar por acceso a Internet. El acceso digital, incluso cuando está disponible, puede ser controlado y monitoreado por hombres o limitado a 'jardines vallados' que contienen una selección limitada de contenido, conocido como 'contenido rosa' enfocado en la apariencia física, el amor y las citas, o sus roles como esposas o madres.  Temores sobre la seguridad y el acoso (tanto online como offline) también impiden que muchas mujeres y niñas se beneficien o incluso deseen utilizar las TIC. 

En muchos contextos, las mujeres y las niñas enfrentan amenazas de violencia física si poseen o toman prestados dispositivos digitales, lo que en algunos casos conduce a que usen los dispositivos en secreto, haciéndolas más vulnerables a las amenazas en línea y dificultando la adquisición de competencias digitales. 

El estereotipo de la tecnología como dominio masculino es común en muchos contextos y afecta a la confianza de las niñas en sus habilidades digitales desde una edad temprana. En los países de la OCDE, el 0,5% de las niñas aspira a carreras relacionadas con las TIC a los 15 años, frente al 5% de los niños.  Este no fue siempre el caso. Al comienzo de la informática tras la Segunda Guerra Mundial, la programación de software en los países industrializados se consideraba "trabajo de mujeres". Los gerentes de las primeras empresas de tecnología considerabas a las mujeres como buenas candidatas a la programación debido a los estereotipos que las caracterizaban como meticulosas y buenas para seguir instrucciones paso a paso. Las mujeres, incluidas mujeres de color, acudieron en masa a puestos de trabajo en la industria de la informática porque se las consideraba más meritocráticas que en otros campos.  A medida que las computadoras se integraron en la vida diaria de las personas, la sociedad se dio cuenta de que los programadores tenían una gran influencia. En consecuencia, las mujeres fueron expulsadas y el campo se vio dominado por los hombres.

División de acceso frente a división en habilidades 
Debido a la disminución del precio de la conectividad y el hardware, la falta de habilidades han superado a las barreras de acceso como principal contribuyente a la división digital de género. Durante años, se asumió que la división era un síntoma de los desafíos técnicos. Se pensaba que las mujeres alcanzarían a los hombres cuando el mundo tuviera dispositivos más baratos y precios de conectividad más bajos, debido al limitado poder adquisitivo y la independencia financiera que tenían las mujeres en comparación con los hombres.  El coste del acceso a las TIC sigue siendo un problema, pero se ve superado por la brecha educativa. Por ejemplo, la brecha de género en la penetración de Internet es de cerca del 17% en los Estados Árabes y la región de Asia y el Pacífico,  mientras que la brecha de género en las competencias en TIC llega al 25% en algunos países de Asia y Oriente Medio . 

La mayoría de personas tienen acceso a dispositivos asequibles y redes de banda ancha, pero no tienen las habilidades necesarias para aprovechar esta tecnología para mejorar sus vidas.  En Brasil, la falta de habilidades resultó ser (más que el costo de acceso) la razón principal por la que los grupos de bajos ingresos no usan Internet.  En India, la falta de habilidades y la falta de necesidad de Internet fueron los principales factores limitantes en todos los grupos de ingresos.

La falta de comprensión, interés o tiempo es un problema incluso mayor que la disponibilidad como razón para no usar Internet.  Aunque la falta de competencias impide que tanto hombres como mujeres utilicen las tecnologías digitales, tienden a ser más graves para las mujeres. En un estudio realizado en 10 países de ingresos bajos y medios, las mujeres tenían 1,6 veces más probabilidades que los hombres de tener falta de competencias como barrera principal para el uso de Internet.  Las mujeres también tienen más probabilidades de no tener una razón para acceder a las TIC y utilizarlas.  El interés y la percepción de necesidad están relacionados con las habilidades digitales, ya que las personas que tienen poca experiencia o comprensión de las TIC tienden a subestimar sus beneficios y su utilidad.

Relación entre habilidades digitales e igualdad de género 
En muchas sociedades, igualdad de género no se traduce a igualdad de género en campos y profesiones digitales. La persistencia del crecimiento de la división de género en habilidades digitales, incluso en países líderes en el Informe Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial. (reflejando una gran igualdad de género), demuestra una necesidad para intervenciones que cultiven las habilidades digitales de niñas y mujeres.

Beneficios del empoderamiento digital 
Ayudar a las mujeres y niñas a desarrollar habilidades digitales significa mujeres más fuertes, familias más fuertes, comunidades más fuertes, economías más fuertes y tecnología mejor. Las habilidades digitales están reconocidas como habilidades de vida esenciales requeridas para la completa participación en la sociedad. Los beneficios principales de adquirir habilidades digitales son:

 Facilitar la entrada al mercado laboral;
 Asistir en la seguridad de las mujeres tanto on-line y off-line;
 Mejorar el compromiso comunitario y político de las mujeres;
 Traer beneficios económicos a las mujeres y a la sociedad;
 Empoderar a las mujeres ayuda a llevar un futuro de tecnología e igualdad de género;
 Acelera el progreso hacia objetivos internacionales.

Cerrando la brecha de género de las habilidades digitales 

Aumentar las habilidades digitales de las niñas y las mujeres implica un exposición temprana, variada y mantenida a las tecnologías digitales. Las intervenciones no deben limitarse a los entornos de educación formal, tendrían que reflejar un enfoque multifacético, permitiéndolas adquirir esta destreza en una variedad de contextos formales e informales (en casa, en el colegio, en sus comunidades y en el lugar de trabajo) La brecha digital afecta a los grupos de edad, por lo que las soluciones deben asumir una orientación de aprendizaje permanente. Los cambios tecnológicos agregan un impulso a la perspectiva de vida, ya que las habilidades aprendidas hoy no serán necesariamente relevantes en 5 0 10 años. Las capacidades digitales requieren actualizaciones regulares, para evitar que las mujeres se queden más rezagadas..

El desarrollo de estas habilidades se ve fortalecido por:

 Adoptar enfoques sostenidos, variados y a largo plazo.

 Establecer incentivos, objetivos y cuotas.
 Integrar las TIC en la educación formal.
 Apoyar experiencias atractivas.
 Enfatizar el uso serio y los beneficios concretos.
 Fomentar el aprendizaje en parejas y colaborativo.
 Crear espacios seguros y donde conocer a las mujeres.
 Revisar el lenguaje y las prácticas excluyentes.
 Reclutar y entrenar a profesores con sensibilidad de género.
 Promover los modelos a seguir y mentores.
 Traer a los padres a bordo.
 Aprovechar las conexiones comunitarias y reclutar aliados.
 Apoyar la autonomía tecnológica y los derechos digitales de las mujeres.

Feminización de las tecnologías IA 
Los hombres continúan dominando el espacio de tecnología, y la disparidad sirve para perpetuar desigualdades de género, ya que los sesgos no reconocidos son replicados y aplicados a algoritmos e inteligencia artificial (AI).

La participación limitada de las mujeres y las chicas en el sector de tecnología pueden ser la raíz de replicar los sesgos de género y la creación de nuevos. La participación de las mujeres en el sector de tecnología está restringido por la educación y formación de habilidades digitales desigual. Aprendizaje y vacíos de confianza que surgen tan temprano como en la escuela primaria se amplifican según van avanzando en la educación, por tanto en el momento que logran una educación más alta sólo una fracción persigue estudios de nivel avanzado en informática y en los campos de las Tecnologías de la Información y Comunicación(TIC). La división crece más rápido en la transición de la educación al trabajo. La Unión de Telecomunicación Internacional (UTI) estima que sólo el 6% de desarrolladores de software profesional son mujeres .

Las tecnologías generadas por equipos y compañías dominadas por hombres a menudo reflejan sesgos de género. Estableciendo equilibrio entre los hombres y las mujeres en el sector de tecnología ayudará a la creación de productos de tecnología que mejor reflejen y acomoden la diversidad rica de las sociedades humanas. De hecho la IA, la cual es una rama del sector de la tecnología que ejerce una influencia sobre las vidas de las personas. Hoy, la IA utiliza la información mostrada por motores de búsqueda de internet, determina tratamientos médicos, toma decisiones de préstamos, puntúa las ofertas de trabajo, traduce lenguas, coloca anuncios, recomienda sentencias de prisión, influye en decisiones de libertad condicional, calibra cabildeo y esfuerzos de campañas, intuye gustos y preferencias, y decide quien es apto para un seguro, entre otras tareas. A pesar de la influencia de creciente de esta tecnología, las mujeres son solo el 12% de investigadores de IA. Cerrar la brecha de género en las TIC se empieza estableciendo una formación y educación más inclusiva.

Asistentes digitales 
Los asistentes digitales abarcan un rango de tecnologías conectadas a internet que soporta usuarios de varias maneras. Cuándo se interactúa con asistentes digitales, los usuarios no están restringidos a un rango estrecho de comandos de entrada, pero son animados a hacer consultas que utilizan las entradas que parecen más apropiadas o naturales, sean escritas o habladas. Los asistentes digitales buscan habilitar y sostener interacciones más humanas con la tecnología. Los asistentes digitales pueden incluir: asistentes de voz, chatbots, y agentes virtuales.

La feminización de los asistentes de voz 
Los asistentes de voz se han vuelto el centro de las plataformas tecnológicas y, en muchos países, de la vida cotidiana. Entre 2008 y 2018, la cantidad de búsquedas de voz en Internet aumentó 35 veces y representa cerca de una quinta parte de las búsquedas en móvil (cifra que se prevé que aumente un 50% para 2020).). Estos ahora administran más de 1.000 millones de tareas al mes, desde lo trivial (cambiar una canción) a lo esencial (contactar con los servicios de emergencia).

Hoy en día, la mayoría de los asistentes de voz principales son exclusivamente femeninos o femeninos por defecto, tanto el nombre como el sonido de la voz. Amazon tiene Alexa (llamada así por la antigua biblioteca de Alejandría),  Microsoft tiene Cortana (llamada así por una inteligencia sintética del videojuego Halo que se proyecta como una mujer sensual y desnuda), y Apple tiene Siri (acuñada por el cocreador noruego del iPhone 4S y que significa “mujer hermosa que te lleva a la victoria” en nórdico).  Mientras que el asistente de voz de Google es simplemente Google Assistant y a veces se usa como nombre Google Home, su voz es femenina.

La tendencia a feminizar a los asistentes se produce en un contexto en el que existe un creciente desequilibrio de género en las empresas tecnológicas, donde los hombres suelen representar entre dos tercios y tres cuartas partes de la plantilla de una empresa. Empresas como Amazon y Apple han citado trabajos académicos que demuestran que las personas prefieren una voz femenina a una voz masculina, lo que justifica la decisión de hacer que los asistentes de voz sean femeninos. Investigaciones posteriores muestran que a los consumidores sienten un fuerte rechazo por los asistentes de voz sin marcadores de género claro. Esto elimina las cuestiones de sesgo de género, lo que significa que las empresas obtienen ganancias al atraer y complacer a los clientes. Los estudios muestran que los clientes quieres que sus asistentes digitales suenen como mujeres, por lo tanto, estos pueden obtener el mayor beneficio al sonar como mujeres.

Investigadores que se especializan en la interacción humano-computadora han reconocido que tanto hombres como mujeres tienden a caracterizar las voces femeninas como más útiles. La percepción puede tener raíces en las normas sociales en torno a las mujeres como cuidadoras (las madres a menudo asumen – voluntariamente o no- significativamente más el cuidado y atención al otro que los hombres) y otros sexismos socialmente construidos que son anteriores a la era digital..

Véase también 

 Brecha Digital
 Educación femenina 
 Empoderamiento femenino

Referencias 

Tecnología
Estudios de género